Agua Caliente kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Agua Caliente de Linaca, ort, Choluteca, 
 Agua Caliente (ort i Honduras, Departamento de Copán),

Mexiko 

 Agua Caliente de Cota, ort, Sinaloa, Sinaloa, 
 Agua Caliente, Ocampo, 
 Agua Caliente, Michoacán de Ocampo, 
 Agua Caliente, Rosario, 
 Agua Caliente, Guanajuato, 
 Agua Caliente, Jalisco, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar